

Тухля — село, Львівська область, Стрийський район, Славська селищна громада
 Тухля — залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці

Тухля — село, Підкарпатське воєводство, Ярославський повіт